Blue Rocks bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Rocks (Mendocino County, Kalifornien)
 Blue Rocks (Santa Clara County, Kalifornien)
 Blue Rocks (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Blue Rock